Lachine hat folgende Bedeutungen:

 Lachine, Arrondissement der kanadischen Stadt Montreal
 Lachine-Kanal, Schifffahrtskanal in Montreal
 Lachine-Stromschnellen im Sankt-Lorenz-Strom
 Lachine-Massaker, Überfall der Mohawk auf Lachine im Jahr 1689